Ivie kan som auktorsförkortning betyda:

 Michael A. Ivie
 Wilton Ivie

Robotskapade auktorsförkortningar